Старая Рязань:
 Старая Рязань — один из крупнейших древнерусских городов XII—XIII веков, столица Великого Рязанского княжества и самое большое археологическое городище России
 Старая Рязань — село в Спасском районе Рязанской области

См. также 
 Рязань (значения)